Bankside steht für:
 Bankside (London), Stadtteil des London Borough of Southwark
 Bankside (Neuseeland), Ort in der neuseeländischen Region Canterbury
 Bankside Power Station, ehemaliges Kraftwerk, in der die Tate Gallery of Modern Art untergebracht ist